

Plaatsen in de Verenigde Staten 
Anniston (Alabama)
Anniston (Missouri)

Zie ook 
 Aniston (doorverwijspagina)
 Arniston